Джумашуй () — городской посёлок (с 1972 года), административный центр Мингбулакского района Наманганской области Узбекистана.

Посёлок расположен недалеко от берега Сырдарьи, в 8 км к югу от железнодорожной станции Туракурган (на линии Коканд — Наманган).

Население

Ссылки 

Посёлки городского типа Наманганской области